Földrajz
 Széphalom, 1981-ben Sátoraljaújhelyhez csatolt község
 Széphalom, Budapest városrésze a II. kerületben, Pesthidegkút területén
Kiadványok
 Széphalom szegedi, majd kolozsvári irodalmi és tudományos folyóirat 1927–1944 között
 Széphalom a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 1991-től